«Only Yesterday» — песня американской кантри группы The Carpenters, вышедшая в 1975 году в качестве сингла с шестого студийного альбома Horizon (1975).
Сингл достиг второго места в Канаде и Франции, четвёртого в американском хит-параде Billboard Hot 100 (и это последний их хит, попавший в лучшую десятку Hot 100) и первого места в чарте лёгкой музыки Adult Contemporary, став для дуэта их одиннадцатым чарттоппером.

Участники записи 
 Карен Карпентер — вокал
 Ричард Карпентер — бэк-вокал, электрическое пианино Wurlitzer
 Joe Osborn — бас-гитара
 Tony Peluso — гитара
 Джим Гордон — ударные
 Bob Messenger — тенор-саксофон
 Earle Dumler — гобой

Хит-парады

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Литература 
 The Billboard Book of Top 40 Hits, 6th Edition, 1996

Ссылки 
 
 
 

Поп-песни
Синглы A&M Records
Песни The Carpenters
Песни, написанные Джоном Беттисом
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary